Джемс Клиффорд ( — ) — вымышленный английский писатель, литературная мистификация поэта Владимира Лифшица. Под маской английского поэта-фронтовика Лифшиц издавал оригинальные стихотворения, выдавая их за переводы.

Биография 

Биографические сведения о Джемсе Клиффорде, сообщаемые его переводчиком Лифшицем, довольно скудны и исчерпываются короткой биографической справкой, которая предпослана изданию поэмы в 23-х стихотворениях (1974). Известно, что поэт родился в Лондоне в 1913-м в семье банковского служащего в один год со своим создателем. Он рано потерял родителей и воспитывался у деда, простого рабочего, знатока английского и шотландского фольклора. Учился живописи, работал чертежником в строительной организации. Начал писать незадолго до Второй мировой войны. В 1940 году был мобилизован, служил в зенитной батарее под Дувром, затем был «переброшен на континент, где вскоре погиб при отражении немецкой танковой атаки» в 1944-м. Опубликованными свои тексты не видел.

Характеристика творчества

История мистификации 

Первая публикация подборки стихов Клиффорда состоялась в 1964 году в журнале «Наш современник» (1964, № 7, с. 56—61) и была принята с воодушевлением. Лифшиц писал своему сыну Льву: «О Клиффорде тут много и очень хорошо говорят. <…> Поэты меня поздравляют с прекрасными переводами. В общем, Клиффорд материализуется на всех парах. Не вздумай кому-нибудь открыть мою маленькую красивую тайну!..» Через десять лет после первой публикации, в издании своих «Избранных стихов» (1974), Владимир Лифшиц демистифицирует своего двойника, сообщая в конце биографической справки следующее: «Такой могла бы быть биография этого английского поэта, возникшего в моем воображении и материализовавшегося в стихах, переводы которых я предлагаю вашему вниманию».

Однако и после смерти своего создателя биография вымышленного поэта продолжала обрастать подробностями. Так, Виктор Астафьев в 1997 году, сообщая о своих планах напечатать стихи из своего блокнота, рассказывает об «англичанине Джеймсе (sic!) Клиффорде, погибшем под Арденнами», а также рассказывает об обстоятельствах обретения рукописи уже в послевоенное время: «на полуистлевшем трупе безвестного английского солдата обнаружили ранец, а в ранце — тоже полуистлевшую толстую тетрадь, заполненную стихами».

Примечания

Литература 

 Юрий Колкер. Порядок вещей. О стихах Владимира Лифшица // Континент, №48, 1986.
 Лев Лосев. Упорная жизнь Джемса Клиффорда: возвращение одной мистификации // Звезда, №1, 2001.

Литературные маски